27. breddegrad kan henvise til:

 27. nordlige breddekreds
 27. sydlige breddekreds